

Statistiche WTA

Doppio

Vittorie (1)

Statistiche ITF

Singolare

Sconfitte (2)

Doppio

Vittorie (7)

Sconfitte (3)

Altri progetti

Collegamenti esterni